

Geografia 
 Peletier – comune in Carolina del Nord, Stati Uniti d'America

Persone 
 Jacques Peletier du Mans – matematico e poeta francese
 Louis-Michel le Peletier de Saint-Fargeau – politico e rivoluzionario francese

Altro 
 Carol Peletier – personaggio della serie a fumetti The Walking Dead
 Le Peletier – stazione della Metropolitana di Parigi
 Opéra Le Peletier – sede dell'Opera di Parigi dal 1821